A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi súlylökés versenyszámait a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes Joe Kovacs lett.

Rekordok

Eredmények

Selejtezők
A továbbjutó szint: 20,65m

Döntő

Források
 A selejtező eredménye
 A döntő eredménye

2015-ös atlétikai világbajnokság